Вербин — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 Вербин, Вячеслав Михайлович (род. 1941) — советский и российский драматург, сценарист, режиссёр, поэт-песенник.
 Вербин, Николай Николаевич (1920—1990) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Населённые пункты 
 Вербин — хутор в Белореченском районе Краснодарского края России.